Kastély  palotaszerű épület
Kastély település Romániában, Temes megyében